Bungenstock steht für:
 Friederike Bungenstock, Geologin
 Herwald Bungenstock (1928–1998), Geologe
Geografisches:
 Bungenstock-Plateau
 Bungenstockrücken